

Жинішке — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Жинішке — село, Кегенський район, Алматинська область
 Жинішке — село, Толебійський район, Туркестанська область

Див. також 
 Женішке
 Жинішкекум
 Жінішкесу